Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Ecuador Open Quito 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o úvodní ročník obnovené quitské události, když se již ve stejném městě hrál mužský turnaj v letech 1979–1982.

Vítězem dvouhry se stal osmý nasazený Dominikánec Víctor Estrella Burgos, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou jedničku Feliciana Lópeza po vyrovnaném třísetovém průběhu 6–2, 6–7 a 7–6. O šampionu rozhodoval až závěrečný tiebreak. V probíhající sezóně si Estrella Burgos připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jeho první trofej na okruhu ATP Tour. Ve 34 letech se tak stal nejstarším hráčem v otevřené éře tenisu, jenž vybojoval svůj první turnajový titul. Jako první dominikánský tenista také postoupil do finále singlového turnaje.
 
Sedm z osmi nasazených naplnilo žebříčkové předpoklady, když postoupilo do čtvrtfinále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Ecuador Open Quito
ATP World Tour 2015